Леони́д Бори́сович Бо́рич (настоящее имя Иона Борисович Циприс; родился , Вознесенск, Одесская область) — русский писатель.

Биография 
Окончил военно-медицинскую академию в Ленинграде, плавал врачом на дизельных и атомных подводных лодках Северного флота (1961—1969).

Печатался в альманахе «Молодой Ленинград», в журнале «Звезда». Выпустил в СССР несколько книг прозы. В 1981 году на одесской киностудии режиссёром В. Новаком по его роману снят трёхсерийный телефильм «Третье измерение».

Борич — коллекционер. О своей коллекции пишущих машинок написал книгу «Из жизни пишущих машинок».

В 1999 году эмигрировал в Германию. Публикуется в журналах русской эмиграции «Литературный европеец» и «Мосты».

Библиография 
 С утра до утра. Ленинград, 1979
 Случайные обстоятельства. Ленинград, 1986
 Третье измерение. Владивосток, 1989
 Из жизни пишущих машинок. СПб, 1994
 Минувшие дни. Франкфурт-на-Майне, 2008
 Вид из окна. Франкфурт-на-Майне, 2012
 Собрание сочинений в 5 томах, Франкфурт-на-Майне, 2015.

Ссылки 
 Репетиция
 Месть
 За успех нашего безнадежного дела
 Петербургские впечатления (окончание)
 Совесть с глушителем. Берта Фраш о книге Борича «Минувшие дни»

Писатели по алфавиту
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Русские писатели XX века
Выпускники Военно-медицинской академии